El término Antología en vivo puede referirse a:

 Antología en vivo, álbum de 2001 de Inti-Illimani.
 Antología en vivo, álbum de 2006 de Inti-Illimani Histórico.